La palabra bentos puede referirse a:
 Bentos, comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos.
 Alejandro de la Cruz Bentos, futbolista argentino.
 Bertil Bentos, político uruguayo.
 Gustavo Bentos, futbolista uruguayo.